Гиппон:

 Гиппон — древний город в доримской и римской Африке.
 Гиппон — древнегреческий философ V века до н. э.
 (426) Гиппон — довольно крупный астероид главного пояса.